Santo André (São Paulo), gemeente en stad in de Braziliaanse staat São Paulo
 Santo André (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse staat Paraíba
 Santo André (Barreiro), plaats in de Portugese gemeente Barreiro
 Santo André (Estremoz), plaats in de Portugese gemeente Estremoz
 Santo André (Montalegre), plaats in de Portugese gemeente Montalegre